Салко́ — русская и украинская фамилия. Фамилия появилась в современном виде в Черниговской губернии Российской империи и далее распространилась по Украине, Казахстану, Сибири и центральной России.

История возникновения фамилии 
О происхождении фамилии однозначно сказать нельзя. В древних грамотах упоминаются наименования Салик, Саля, Салий, Салище и Салко — они могли быть уменьшительными вариантами таких редких православных имен, как Саламан, Сальвий, Сальвиан, Саламин. В архивах встречаются имена, которые носили, например, новгородский помещик Салман Симанский (начало 15 в.), Салмак Григорьевич Травин (конец 15 в.), нижегородский посадский Салюшка Богомилов (1613), запорожский казак Салик Скобеня (1649). Можно предположить, что основой фамилии Салко мог послужить народный вариант имени Сильван или Силуан — именно так в документе 1649 года назван запорожсмкий казак Саливан Радченко. Однако, фамилия могла произойти и от продукта питания — сала. На Руси не было редкостью личное имя Сало. В документах упоминаются крестьянин Пашко Сало (1578), коденский мещанин Лаврик Сало (1587), запорожские казаки Омельян Сало, Самуйло Сало и Иван Сало (1649) — Салко могло быть уменьшительным от такого личного имени. Однако, фамилия могла произойти от глагола са́лить со значением «мазать грязью», «работать до крайнего утомления», «давать взятки» или «заполнять поверхность воды салом, то есть мелким льдом». Возможно, что именование Салко погло возникнуть как мирское, некрестильное имя, полученное ребенком при рождении и отражающее обстоятельства его рождения, таким образом имя Салко мог получить ребенок, родившийся в начале ледостава.

Носители 
 Салко, Алла Анатольевна (род. 1964) — приднестровский художник.
 Салко, Юрий Иванович (род. 1964) — приднестровский художник и писатель.

Литература 
 Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974.
 Реестр Войска Запорожского 1649 года. Киев, 1995.
 Словарь русских народных говоров. Вып. 36 Спб., 2002.
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных имен. Спб., 1903.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995.